Fame kan henvise til:

 Fame (film fra 1980) – amerikansk musicalfilm fra 1980
 Fame (tv-serie) – tv-serie baseret på filmen
 Fame (musical) – musical baseret på filmen
 Fame (film fra 2009) – genindspilning af filmen fra 1980
 Fame (Irene Cara-sang) – titelsang for filmen

 Fame (gruppe) – svensk popgruppe
 Fame (Odense) – skole i Odense